Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина () — российская певица, преподавательница пения.

Биография 
Людмила Чеботина родилась в Петропавловске-Камчатском 26 апреля 1997 года. Проживает в Москве.

Профессионально училась вокалу, а также сама его преподаёт. Согласно профилю певицы на сайте телеканала «Музыка Первого», она «окончила Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства, имеет диплом педагога по эстрадно-джазовому вокалу».

В 2015 году дошла до четвертьфинала украинской версии телешоу «Голос» («Голос страны»). Кроме того, участвовала в индийском телевизионном конкурсе , в котором исполняют песни из болливудских фильмов. Принимала участие в проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия-1». Была признана самой стильной участницей конкурса «Новая волна 2017».

При этом, согласно распространённой биографии певицы, цитируемой Алексеем Мажаевым в своей рецензии на её дебютный альбом, «популярность [к Люсе Чеботиной] пришла абсолютно неожиданно. Однажды вечером девушка выложила в инстаграм кавер-версию песни [Арианы Гранде], а проснувшись утром, обнаружила, что число её подписчиков резко возросло».

В 2017—2018 годах работала с Doni (дуэты «Сон» и «Рандеву»), c композитором и поэтом-песенником Андреем Резниковым (дуэт «Давайте вспомним всех», в октябре 2018 года песня «Два выстрела») и с Luxor’ом («No Cry»).

В феврале 2019 года представила публике собственную песню «Очарована тобой» (продюсер DJ Daveed). 3 июля на эту песню был выложен клип в YouTube. Согласно описанию, он «был снят в рамках проекта vBattle за один день с бюджетом 100 [долларов]». По состоянию на начало 2020 года клип собрал несколько сотен тысяч просмотров.

Также в 2019 году, в апреле, был записан совместный трек певицы «Balzam» с иностранным исполнителем (Dan Balan, бывший солист молдавской группы O-Zone, популярной в России, и написал композицию, и стал продюсером клипа).

В конце июня вышла песня «Будь смелей», записанная в дуэте с ЮрКиссом.

11 октября 2019 года у Люси Чеботиной вышел первый альбом, озаглавленный «Безлимитная любовь». 14 ноября того же года в московском клубе «Москва» певица дала свой первый в карьере сольный концерт.

В июне 2020 года представила песню «Унисон», спетую дуэтом с Дмитрием Маликовым. Запись делалась «в режиме самоизоляции».

29 октября 2021 года она выпустила второй студийный альбом The End. Ведущий сингл с альбома «Солнце Монако» уже к середине ноября занял 6 строчку в Apple Music и чарте ВКонтакте, затем добрался до 2-го места в Яндекс. Музыке и до 63-го — в мировом топе Shazam.

В 2022 году принимала участие в телешоу «Аватар» на НТВ, где управляла аватаром Мэри Поппинс.

Хобби и увлечения 
Является болельщицей московского футбольного клуба «Динамо».

Дискография

Альбомы

Синглы 

 2016 — «Халява»
 2016 — «Breathe» (feat. Александр Фоменкоф)
 2017 — «Пина колада» — № 951 TopHit Top Radio & YouTube Hits
 2017 — «Забудем» (feat. Haart)
 2017 — «Где ты» (feat. DJ Daveed)
 2017 — «Ты просто сво»
 2017 — «Сон» (feat. Doni)
 2018 — «Соблазн»
 2018 — «Стать свободной» (feat. Yan Space)
 2018 — «Давайте вспомним всех» (feat. Андрей Резников)
 2018 — «Мимоза»
 2018 — «No Cry» (feat. Luxor)
 2018 — «Лето — жара» (feat. Стас Море)
 2018 — «Рандеву» (feat. Doni)
 2018 — «Плохая девочка»
 2018 — «Забери меня домой»
 2018 — «Два выстрела» — № 95 TopHit Top Radio & YouTube Hits, № 97 TopHit Top Radio Hits
 2018 — «Ночью и днём»
 2019 — «Очарована тобой»
 2019 — «Заморочила»
 2019 — «Фак-Ю» (feat. Клава Кока)
 2019 — «Balzam» (feat. Dan Balan)
 2019 — «Всё не то» (feat. ЮрКисс)
 2019 — «Будь смелей» (feat. ЮрКисс) — № 93 TopHit Top Radio & YouTube Hits, № 98 TopHit Top Radio Hits
 2019 — «Испорть мне ночь» (feat. Haart)
 2019 — «Безлимитная любовь»
 2019 — «Мама знает»
 2020 — «Дисконнект» (feat. Bahh Tee)
 2020 — «Деньги»
 2020 — «Coming Out»
 2020 — «Унисон» (feat. Дмитрий Маликов)
 2020 — «Смело»
 2020 — «Мама, как быть?»
 2020 — «Soulmate»
 2020 — «Не лай»
 2020 — «Письмо санте»
 2021 — «Oh-oh»
 2021 — «Забываю» (feat. Никита Киоссе)
 2021 — «Дон»
 2021 — «Небо» (feat. Анита Цой)
 2021 — «Маме»
 2021 — «ПоSOSёмся» (feat. Yakimo & DJ Daveed)
 2021 — «Хьюстон»
 2021 — «Your Love» (feat. Arut & Haart)
 2021 — «Trend»
 2021 — «Солнце Монако»
 2021 — «Запомни»
 2021 — «Письмо санте 2»
 2022 — «Аэроэкспрэсс»
 2022 — «Главная причина» (OST: «Хочу замуж»)
 2022 — «Триггер»
 2022 — «June song»
 2022 — «Солнце Монако (Tha Remix)» (feat. blago white & MAYOT)
 2022 — «Плакал Голливуд»
 2022 — «Секрет на двоих» (feat. Дима Билан)
 2022 — «Звучишь во мне» (feat. ЮрКисс)
 2022 — «Синий Ветер — Белый Лён» (feat. Игорь Николаев)
 2023 — «Моё»

Участие на альбомах других исполнителей 
 2019 — «Океан» — Luxor (альбом One)
 2019 — «Амнезия» — DJ Smash (альбом Viva Amnesia)
 2021 — «Balzam» — Dan Balan (альбом Freedom, Pt. 2)
 2022 — «Спасибо» — Doni (альбом Come Back)

Фильмография 
 2019 — «Холоп» — девушка в клубе
 2022 — «СамоИрония судьбы» — стюардесса в воображении Жени Лукашина

Видеография

Премии и номинации

Примечания 

Поп-вокалисты России
Тиктокеры России
Лауреаты премии «Золотой граммофон»